Eddie Griffin – amerykański aktor i reżyser (ur. 1968)
 Eddie Griffin – amerykański koszykarz (1982–2007)